Filla kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Fílla, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías,

Storbritannien 

 Filla (ö i Storbritannien), Skottland, Shetlandsöarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar